Цейлонский тигровый питон () — один из подвидов тигрового питона.

Самый мелкий из подвидов тигрового питона — взрослые особи достигают в длину от 2,5 до 4 м. Внешне цейлонский тигровый питон напоминает светлого тигрового питона. Характерные черты этого питона — светлая голова красноватого цвета и довольно яркая окраска.

Эндемик Шри-Ланки. Латинское подвидовое название pimbura — сингальское слово, означающее просто «питон».

Статус этого подвида не совсем ясен и выделяется он не всегда. Возможно, это всего лишь мелкая островная форма светлого тигрового питона.

Из-за относительно небольшого размера и красивой окраски цейлонский подвид тигрового питона является популярной змеей для содержания в террариуме.

Цейлонский тигровый питон внесен в Приложение I Конвенции о международной торговле CITES.

См. также 
 Настоящие питоны
 Питоны
 Светлый тигровый питон
 Тигровый питон
 Королевский питон

Ссылки 
http://www.terraria.ru/python2

Литература 
 

Питоны
Пресмыкающиеся Азии
Приложения СИТЕС
Животные, описанные в 1945 году